Камальдулы, камальдолийцы () — католическая монашеская конгрегация автономного типа. Название происходит от  — местности в горах неподалёку от Ареццо, где в 1012 году св. Ромуальдом была заложена первая община камальдулов.

Организация 

В начале XXI века функционируют две камальдульские конгрегации:
 Камальдульская конгрегация ордена св. Бенедикта () — возглавляется генеральным приором монастыря Камальдоли (, Италия). В 2002 году конгрегация насчитывала 121 монаха (65 священников) и 8 монастырей.
 Конгрегация камальдульских эремитов Монте-Короны () — возглавляется настоятелем монастыря Сакро Эремо Тусколати. В 2014 году в конгрегации состояло 57 монахов (29 священников) и 9 монастырей (Италия, Польша, Испания, США и Колумбия).

Кроме того, в 2002 году насчитывалось 13 женских камальдульских монастырей (151 монахиня). Все женские монастыри подчиняются местным епископам и никак не объединены структурно.

История 
Главная заслуга в создании нового типа монастырей принадлежит итальянскому монаху — святому Ромуальду, который ранее был монахом бенедиктинского монастыря в Равенне (в Сант-Аполлинаре-ин-Классе).
В 1012 году св. Ромуальд основал монастырь близ деревни  (первая церковь освящена в 1027) и ввёл в нём правила бенедиктинского устава, усиленные новыми постановлениями. Предпринятые им реформы имели целью переработать устав бенедиктинцев в сторону большей строгости, увеличения аскезы и индивидуального аспекта монашеской жизни. Основными особенностями камальдолийского устава стали очень строгие посты, обеты молчания, практика ночного чтения Литургии часов, крайнее умерщвление плоти, в том числе ношение власяницы.

В XI—XIII веках камальдолийские монастыри распространились по всей Италии (например, , близ Лукки). При монастырях камальдулов начали создаваться госпитали, где оказывали бесплатную медицинскую помощь.

В XIII—XIV веках внутри камальдолийцев начались разногласия, связанные с различным видением монашеской жизни, сторонники эремитского направления стояли за уединённую жизнь монахов, в эремитских монастырях братья собирались вместе лишь для совместных богослужений; в то время, как сторонники киновии ратовали за общежительное монашество, близкое к бенедиктинскому.

Несмотря на то, что эремитское направление в конце концов возобладало, камальдулам так и не удалось создать орден с единой структурой, и на протяжении всей своей истории монастыри камальдулов были объединены в независимые конгрегации.

В 1935 году папа Пий XI объединил все камальдульские конгрегации, за исключением Конгрегации Монте-Короны, в одну Камальдульскую конгрегацию ордена св. Бенедикта. В эту конгрегацию входит и родина камальдулов — монастырь Камальдоли. Конгрегация Монте-Короны продолжает оставаться независимой.

Примечания

Литература 
 Cenni storici del sacro eremo di Camaldoli preceduti da alcune brevi notizie intorno Vallombrosa e la Verna per comodo dei forestieri. Firenze, 1864.
 Камальдулы // Католическая энциклопедия. Т.2. М.: Издательство францисканцев, 2005.

Ссылки 
 Сайт Конгрегации камальдульских эремитов Монте-Короны (ECMC)
 
 Foresta e monaci di Camaldoli: un rapporto millenario tra gestione e conservazione, a cura di Carlo Urbinati e Raoul Romano. s.l., 2008—2009. ISBN 978-88-8145-326-9 (содержит базовый хронограф камальдульского ордена)

Католические ордены